Battaglia di Guam – battaglia della Seconda guerra mondiale, avvenuta nel 1941
 Battaglia di Guam – battaglia della Seconda guerra mondiale, avvenuta nel 1944
 Presa di Guam – evento non cruento in cui le forze americane presero l'isola alla Spagna nel 1898